Die Abkürzung BDC steht für:

 Backup Domain Controller, Sicherheitskopie der User- und Anmeldedaten
 Baltischer Deputierten-Convent, technischer Korporationsverband
 Berlin Document Center
 Berufsverband der Deutschen Chirurgen e. V.
 Biblioteca Digital de Catalunya
 Binger Deputierten-Convent, ein ehemaliger Dachverband von studentischen Verbindungen an technischen Hochschulen
 Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer e. V.
 Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände, Dachverband von Chorverbänden in Deutschland
 Bureau international de documentation des chemins de fer
 Business Data Catalog, Bestandteil von Microsoft Office SharePoint Server
 Business Development Company, Bezeichnung für US-amerikanische Finanzunternehmen, die als Risikokapitalgeber auftreten

BDC